La désignation de Bayer  (, en abrégé ) est portée par deux étoiles de la constellation de la Machine pneumatique :
 ζ Antliae (ζ Ant) est une étoile binaire d'une magnitude apparente de 5,76 dont les deux composantes sont des étoiles blanches de la séquence principale ;
 ζ Antliae (ζ Ant) est une étoile sous-géante d'une magnitude apparente de 5,91 et de type spectral A9IV.

Elles ne sont séparées que de 0,17° dans le ciel.

Constellation de la Machine pneumatique
Antliae, Zeta
Homonymie stellaire